Paulding County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Paulding County (Georgia)
 Paulding County (Ohio)